Белка и Стрелка:

 Белка и Стрелка — советские собаки-космонавты, первые животные, совершившие космический полёт и вернувшиеся на Землю невредимыми.
 Белка и Стрелка — детский музыкальный спектакль совместного производства продюсерского центра «Триумф» и кинокомпании «КиноАтис». 
 Белка и Стрелка — галерея современного искусства, созданная в 2005 году в Санкт-Петербурге.
 Белка и Стрелка — мультипликационный короткометражный фильм создан в 1993 году в Свердловском киностудии.
 Белка и Стрелка. Звёздные собаки — первый российский полнометражный компьютерный анимационный фильм.
 Белка и Стрелка. Лунные приключения — российский полнометражный компьютерный анимационный фильм.
 Белка и Стрелка: Карибская тайна — российский полнометражный компьютерный анимационный фильм.
 Белка и Стрелка. Озорная семейка — российский компьютерный анимационный сериал.
 Белка и стрелка: Тайны космоса—Новые приключения на лунной космической станции! ;
 Белка и Стрелка. Спортивная команда — российский комедийно-приключенческий мультсериал о подготовке Белки и Стрелки к Олимпиаде.

Примечания